Palazzo Serra – palazzo di Alghero
 Palazzo Serra di Cassano – palazzo di Napoli
 Palazzo Doria-Serra – palazzo di Genova
 Palazzo Lomellini-Serra – palazzo di Genova
 Palazzo Serra – palazzo di Genova